Flottans musikkår kan avse:
Flottans musikkår – musikkåren vid Stockholms örlogsstation, se Flottans musikkår i Stockholm
Flottans musikkår – musikkåren vid Karlskrona örlogsstation, se Marinens musikkår